Царича́нский райо́н () — упразднённая административная единица на севере Днепропетровской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Царичанка.

География 
Район расположен на севере Днепропетровской области.
С ним соседствуют
Магдалиновский,
Петриковский районы Днепропетровской области,
Кобелякский и
Новосанжарский районы Полтавской области.

Площадь 900 км².

На территории района протекают реки:
Орель,
Мокрая Заплавка,
Прядовка,
канал Днепр — Донбасс.

История 
 Во времена Киевской Руси нынешняя территория района была в составе Переяславского княжества, а в XIV веке — в Великом княжестве Литовском.
 Активное заселение началось в XVII веке, когда запорожское казачество защищало эту территорию от набегов орды. В 1662 году возникает городок Китайгород, а в 1718 году — Могилёв.
 В 30-е года XVIII века вдоль правого берега реки Орель была построена Украинская укреплённая линия — Царичанка стала крепостью. Около сёл Рудка, Залелия и посёлка Царичанка остались фрагменты Украинской укреплённой линии (1731—1733 гг.).
 Как административно-территориальная единица, Царичанский район возник в границах Полтавской губернии в январе 1923 года, с 5 октября 1923 года — в Полтавском округе, с 10 июня 1925 года — в Екатеринославском округе, с 27 февраля 1932 года становится одним из районов Днепропетровской области. В его состав входили некоторые земли современного Магдалиновского, а с 1963 по 1991 года — весь Петриковский район. 30 сентября 1958 года к Царичанскому району был присоединён Михайловский сельсовет упразднённого Котовского района. В современных границах район существовал с 1991 года.
 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Днепровского района.

Демография 
Население района составляет 30 775 человек (данные 2001 г.), в том числе в городских условиях проживают 7 839 человек, в сельских — 22 936 человек.

Административное устройство 
Район включает в себя:

Местные советы

Населённые пункты

Упразднённые населённые пункты

Политика

Экономика 
 В промышленный комплекс района входят 4 предприятия:
 ЗАО «Царичанский завод минводи»
 районное коммунальное предприятие «Царичанская типография»
 маслоцех АК «Комбинат „Приднепровский“»
 колбасный цех «Ирна — 1».
 Сельскохозяйственная продукция вырабатывается 11 обществами с ограниченной ответственностью, 4 частными предприятиями, 2 кооперативами, 1 открытым акционерным обществом, 92 фермерскими хозяйствами.
 Главными направлениями сельскохозяйственного производства:
 в растениеводстве — виращивание зерновых и масленичных культур
 в животноводстве — молочное и мясное скотоводство.

Транспорт

Образование 
В районе действуют:
 17 общеобразовательных учреждений
 12 дошкольных
 3 внешкольных учреждений (районный Дом детского и юношеского творчества, Детско-юношеская спортивная школа и Станция юных натуралистов).
 Царичанское ПТУ-89.

Культура 
 20 клубных заведений
 20 библиотек
 Районный музей истории
 Районная школа искусств

Достопримечательности 
 На территории района четыре заповедных зоны:
 гора Калитва (400 га леса, находится у села Китайгород)
 озеро «Долгое» (5,8 га, село Бабайковка)
 урочище «Лилея» (30 га, село Турове)
 декоративний сад (43 га, с. Ляшковка)

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Районы, образованные в 1923 году
Районы, упразднённые в 2020 году
Упразднённые районы Днепропетровской области